La médaille du mérite diocésain Ignace-Bourget souligne l'engagement d'une personne, habituellement laïque, ou d'un groupe de personnes dans la vie du diocèse de Montréal. 

Elle a été créée en mémoire du deuxième évêque de Montréal, Ignace Bourget.

Il a été remis pour la première fois en 1979 par le cardinal Paul Grégoire qui souhaitait souligner la contribution de certains de ses membres à l'Église diocésaine. 

Depuis, 233 personnes et 12 organismes ont été honorés.

Lauréats notoires

1983 - Sylvia Daoust
1997 - Bruno Camirand
...
2005 - L'Honorable Victor Melançon
2005 - Jules Roy et  Marthe Roy
2005 - Young Sup Chung

Notes et références 

Merite
Merite
Merite